Hagalund (-lúnd) kan syfta på:

Finland
 Hagalund, Esbo – en stadsdel i Esbo
 Hagalund, Lovisa – ett bosättningsområde i Lovisa stad
 Norra Hagalund – en stadsdel i Esbo stad
 Stor-Hagalund – ett storområde i Esbo stad

Sverige
 Hagalund, Solna kommun – en stadsdel i Solna
 Hagalund, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
 Hagalund, Adolfsberg – ett område i stadsdelen Adolfsberg, Örebro
 Hagalund, Åmål – en stadsdel i Åmål
 Hagalund, Borlänge – en stadsdel i Borlänge
 Hagalunds bangård – Sveriges största rangerbangård för persontrafik i stadsdelen Järva inom Solna kommun
 Hagalunds vattentorn – ett numera nedlagt vattentorn i Solna

Personer
 Olle Olsson Hagalund (1904–1972), svensk konstnär